UFC Fight Night: Andrade vs. Zhang, также известный как UFC Fight Night 157 или UFC on ESPN+ 15 — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 31 августа 2019 года на спортивной арене "Shenzhen Universiade Sports Centre Arena" в городе Шэньчжэнь, Китай.

В главном бою вечера Чжан Вэйли победила Жессику Андради техническим нокаутом в 1-м раунде и завоевала чемпионский титул в женском минимальном весе.

Подготовка турнира

Результаты турнира

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Алатэн Хэйли vs. Данаа Батгерел
 Выступление вечера: Чжан Вэйли и Ли Цзинлян

См. также 
 Ultimate Fighting Championship
 Список турниров UFC

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night